Piraí Digital é um projeto de disseminação da cultura digital do município de Piraí, que envolve ações de inclusão digital, educação para novas mídias e informatização da gestão. Abrange os telecentros, escolas de todos os níveis e outras instituições públicas como o sistema de saúde do município.

A base tecnológica do projeto é uma infra-estrutura pública de comunicação SHSW (Sistema Híbrido com Suporte Wireless) com cobertura em todo o município, inaugurada em 6 de fevereiro de 2004.

História 

O  Projeto Piraí Digital nasceu com o objetivo de democratização do acesso aos meios de informação e comunicação gerando oportunidades de desenvolvimento econômico e social, ampliando os horizontes da cidade no sentido de utilizar e gerenciar conhecimentos por meio de implantação de uma rede de transmissão voz e dados que permita acesso à internet em banda larga, assumindo a visão estratégica de uma sociedade de informação local,  lugar onde o cidadão se torna o principal ator na produção, gestão e usufruto dos benefícios de novas tecnologias de informação e comunicação

Na elaboração do projeto foram trabalhados  em três focos principais: arquitetura de rede, desenho de gestão e desenho do controle social.

A arquitetura de rede  foi trabalhada no sentido de garantir o acesso universal e constituir uma nova infra-estrutura municipal através de um serviço de comunicação digital.  Deste modo, procurou romper com os limites dos processos atuais de  inclusão digital ponto a ponto e constituiríamos uma nova rede que se integraria às redes de infra-estrutura já existentes, como energia elétrica, saneamento, etc. O resultado foi a criação de um sistema SHSW (sistema híbrido com suporte wireless) que permite com um baixo custo e com tecnologia flexível ser aplicado e replicado em pequenos municípios. Este sistema foi inaugurado e está funcionando com cobertura em todo o município.

A partir desta infra-estrutura física, foi concretizado um desenho de gestão com a constituição de quatro grandes áreas de atividades com seus objetivos específicos: .GOV,  . EDU, .ORG e . COM. O primeiro deles - .GOV – trabalhou o desenvolvimento do e-governo e da governança eletrônica.  O .EDU desenvolveu uma nova pedagogia nos laboratórios adequando os parâmetros curriculares atuais. O . ORG implantou teelecentros com serviços e cursos. O.COM disponibilizará o acesso a internet para a população a preços baixos.

O terceiro foco – o controle social – é realizado a partir da criação do conselho da cidade que acompanha o impacto territorial desta transformação na cidade.

Disputa com a Anatel 

Após a inauguração da Rede SHSW, foi encaminhado o pedido de uma licença pública para um provedor gerido pela comunidade que foi rejeitado pela Anatel. Para tentar contornar esse problema, o município utilizou-se de uma norma do FUST que garante o direito ao poder público de prover acesso à comunicação onde o setor privado não suprir esta necessidade. O processo durou três anos para ser julgado, quando a Anatel decidiu por autorizar o projeto desde que não houvesse qualquer taxação pelo serviço. A solução para financiamento então foi instituir a cobrança não pelo serviço, mas por uma benfeitoria pública.

Prêmios 

 2001: Prêmio Gestão Pública e Cidadania - Fundação Ford e FGV-SP
 2004: Prêmio Cidades Digitais Latino-americanas, categoria Cidades de Pequeno Porte - Instituto para a Conectividade nas Américas e Associação Hispano-americana de Centros de Investigação e Empresas de Telecomunicações

Replicações do Projeto 

 Baixada Fluminense
 Juiz de Fora

Ligações externas
 Piraí Digital site oficial
 Vídeo sobre Piraí Digital no Campus Party Brasil 2009

Cultura de Piraí
Inclusão digital